А́ушевы — древнеингушский род из Эги-кала в Горной Ингушетии. По некоторым преданиям, Оуш, был предводителем большой «галгайской дружины 63-х», которая обеспечивала защиту обществ Даь-къасте (Отчизны) от нашествий кочевников. Ауш погиб вместе со всей дружиной при отражении нападения врагов. Святилище в честь него — Оуш-Села -все ещё стоит у древнего храма Альби-ерд на берегу Ассы. Оуш был похоронен в сидящем виде, лицом к северу. Описание этого святилища произвел кавказовед Л.Семенов в конце 20-х годов. А другое святилище в его честь находится уже в Эги-кале, в квартале Аушевых, рядом у известного источника Г1азд-хьаст. В древнем Эги-кале хорошо сохранилась знаменитая древнейшая полубоевая башня Ауша Эгийского, который или за его прочность или из-за заслуг его хозяина именуют Булат-г1ала, то есть, «стальная крепость». И ещё важно отметить, что Ауш (Овш) есть обозначение олова у ингушей.

Общественные-политические деятели из рода Аушевых:
 Аушев, Александр Васильевич (1883 — ?) — анархо-коммунист[1], участник махновского движения.
 Аушев, Башир-Хаджи Магомедович (1959—2002) — депутат Народного Собрания Республики Ингушетия, религиозный деятель, имам с. Сурхахи.
 Аушев, Висита Джабраилович — министр экономики и промышленности Республики Ингушетия.
 Аушев, Магомед-Сали Абоевич — заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия.
 Аушев, Макшарип Магомедович (1966—2009) — владелец сайта Ингушетия.ру.
 Аушев, Мухамед (род. 1983) — российский боец смешанных единоборств, чемпион мира 2010 года по панкратиону.
 Аушев, Мухарбек Измаилович (род. 1962) — депутат Государственной Думы.
 Аушев, Рашид Хаджибикарович (1966—1997) — первый заместитель министра внутренних дел Республики Ингушетия.
 
 Аушев, Тагир Абдул-Хамидович (род. 1976) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Аушев, Хамзат Алиевич (род. 1989) — российский боец смешанных единоборств.

Всадники «Дикой дивизии» из рода Аушевых:

 Аушев Али Эпиранович, всадник, награждён Георгиевской медалью 4-й степени (1916 г.).
 Аушев Ахмед, всадник, награждён Георгиевским крестом 4-й степени (1915 г.).
 Аушев Баадул, прапорщик, награждён двумя орденами св. Анны с мечами и бантом и «За храбрость», орденом св. Станислава с мечами (1917 г.).
 Аушев Джарап Джанхотович, всадник 5-й Абреческой сотни.
 Аушев Дрес, всадник, награждён Георгиевской медалью 4-й степени (1915 г.).
 Аушев Егор, всадник 5-й Абреческой сотни.
 Аушев Ибрагим Идигович, младший урядник 3-й сотни, награждён Георгиевским крестом 4-й степени(1916 г.), Георгиевской медалью 4-й степени (1916 г.).
 Аушев Идрис, всадник, награждён Георгиевской медалью 4-й степени (1915 г.).
 Аушев Исбаа, всадник 3-й запасной сотни.
 Аушев Ислам, всадник, награждён Георгиевским крестом 4-й степени (1915 г.).
 Аушев Казбек Джовбятович, всадник 1-й сотни.
 Аушев Магомед (по прозвищу Лакха Махьмад), всадник.
 Аушев Мида, всадник 3-й запасной сотни.
 Аушев Михаил (Микаил), младший урядник, награждён Георгиевским крестом 4-й степени (1915 г.).
 Аушев Муса Тепсаркиевич, поручик, участник Русскояпонской войны, награждён орденами св. Анны 2-й ст. с мечами (1916 г.), 4-й ст. с надписью "За храбрость"и 3-й ст. с мечами и бантом, орденом св. Станислава 2-й ст. с мечами и бантом (1916 г.).
 Аушев Осман Магомедович, всадник, награждён Георгиевской медалью 4-й степени.
 Аушев Хадис Тотиевич, младший урядник, награждён Георгиевскими медалями 3-й и 4-й степени.
 Аушев Хамхат, всадник, награждён Георгиевской медалью 4-й степени.
 Аушев Эсмурза Исиевич, всадник.
 Аушев Дуда Дотмарзиевич, всадник.
 Аушев Ибрагим Дотмарзиевич, всадник. Геройски погиб после роспуска «Дикой дивизии», сражаясь в Долаковском бою с деникинцами.